

Населені пункти та їхні частини

 Ґаць — гміна в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґаць — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґаць — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаць — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґаць — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Гать (Ґаць) — село в гміні Ґаць Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаць — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґаць — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґаць — село в гміні Ґлувчице Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґаць — частина міста Яновець-Велькопольський в Жнінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаць — частина села Процинь у гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґаць — частина села Кунув у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґаць — частина села Влосань у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґаць — частина села Павлув у гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґаць — частина села Заборув у гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґаць — частина села Кшишковиці в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґаць — частина села Тропішув у гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґаць — частина села Ленґоніце-Мале в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаць — частина села Монкоси-Старі в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаць — частина села Стшижина в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Ґаць — частина села Новіни в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаць — частина села Рудна-Велика в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаць — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґаць — частина села Ґелчин у гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґаць — частина села Ельжбецин у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаць — частина села Ґрушка в гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґаць — частина села Геленув-Первши в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґаць — частина села Лопухово в гміні Мурована Ґосліна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґаць — колонія в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґаць — осада в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки